John Spellman ist der Name folgender Personen:

* John Spellman (Ringer) (1899–1966), US-amerikanischer Ringer 
 John Spellman (Gouverneur) (1926–2018), US-amerikanischer Politiker